El término impacto puede referirse:

 a Impacto, un periódico de Los Ángeles, California;
 a Impacto, una revista semanal mexicana;
 a Impacto, el primer sencillo de Daddy Yankee con Fergie, del álbum El Cartel: The Big Boss;
 a Impacto, una película de 1981, dirigida por Brian de Palma;
 al impacto astronómico o impacto meteorítico, la colisión de grandes objetos celestes con la Tierra o con otro planeta;
 a un cráter de impacto, la huella dejada por un impacto astronómico;
 al impacto ambiental, el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente; 
 al impacto mecánico, la fuerza producida durante breve lapso por dos cuerpos que chocan el uno con el otro;
 a la prueba de impacto, el estudio de ingeniería para analizar la tenacidad de un material;
 al factor de impacto, una medida de la importancia de una publicación científica;
 a Impacto Profundo, una sonda espacial de la NASA ideada para estudiar la composición del interior de un cometa.